Сен-Жан-де-Ребервільє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на захід від Парижа, 95 км на північний захід від Орлеана, 25 км на північний захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 83 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 238,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Жан-де-Ребервільє на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жан-де-Ребервільє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар